Příjmení Helbig nosí více významných osobností:

 Brigitta Helbig-Mischewski (* 1963) – polská spisovatelka žijící v Německu
 Gerhard Helbig (1929–2008) – německý lingvista
 Julius Helbig (1831–1912) – německý historik a publicista